Gliganu:
 Gliganu de Jos, Argeș, o localitate în județul Argeș, Muntenia, România
 Gliganu de Sus, Argeș, o localitate în județul Argeș, Muntenia, România
 Râu
 Râul Gliganu, un curs de apă, afluent al Râului Dâmbovnic

Vezi și 
 Gliga

Toponime românești